Stockholm může být:

 Stockholm – město ve Švédsku
 Stockholm (kraj) – kraj ve Švédsku
 Stockholm (album) – album zpěvačky Chrissie Hynde
 Stockholmský syndrom
 Stockholmská aglomerace
 Nicolai Stokholm (* 1976) – dánský fotbalista

Externí odkazy